Kriegerdenkmal Ziepel steht für:

 Kriegerdenkmal Ziepel (Gardelegen)
 Kriegerdenkmal Ziepel (Möckern)